Carlos Pastrana (1968. november 27. –) hondurasi nemzetközi labdarúgó-partbíró, asszisztens. Polgári foglalkozása: technikus.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
1996-ban lett az I. Liga asszisztense. A nemzeti játékvezetéstől 2010-ben vonult vissza.

Nemzetközi játékvezetés 
A Hondurasi labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi asszisztensnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1999-től tartotta nyilván bírói keretében. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként. Az aktív nemzetközi partbíráskodástól 2010-ben búcsúzott.

Világbajnokság 
A világbajnoki döntőhöz vezető úton Németországba a XVIII., a 2006-os labdarúgó-világbajnokságra illetve Dél-Afrikába a XIX., a 2010-es labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB bíróként alkalmazta. Selejtező mérkőzéseken az Észak- és Közép-amerikai, Karibi Labdarúgó-szövetségek Konföderációja (CONCACAF zónában tevékenykedett. Asszisztensi mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 3.

2010-es labdarúgó-világbajnokság
A FIFA JB 2010. február 5-én kijelölte a (június 11.-július 11.) közötti dél-afrikai világbajnokságon közreműködő harminc játékvezetőt, akik Kassai Viktor és 28 társa között ott voltak a világtornán. Az érintettek március 2-6. között a Kanári-szigeteken vettek részt szemináriumon, ezt megelőzően február 26-án Zürichben orvosi vizsgálaton kellett megjelenniük. Az ellenőrző vizsgálatokon megfelelt az elvárásoknak, így a FIFA JB delegálta az utazó keretbe. Carlos Batres játékvezető állandó segítője.

Világbajnoki mérkőzés

Arany kupa 
Az Egyesült Államok volt a házigazdája a 8., a 2005-ös CONCACAF-aranykupa valamint a 10., a 2009-es CONCACAF-aranykupa tornának, ahol a CONCACAF JB partbírói szolgálatra alkalmazta.

Olimpia
Görögország rendezte a XXVIII., a 2004. évi nyári olimpiai játékok labdarúgó tornáját, ahol a FIFA JB Carlos Batres segédeként alkalmazta.

Klub-világbajnokság

Források 

Hondurasi labdarúgó-játékvezetők
1968-ban született személyek
Élő személyek